is een Japans betaald voetballer die bij voorkeur op het middenveld speelt. Hij tekende in februari 2010 een contract bij Yokohama F. Marinos, dat hem van RCD Espanyol overnam. In februari 1998 debuteerde Nakamura voor het Japans voetbalelftal, waarvoor hij 98 wedstrijden speelde en daarin 24 keer scoorde. Hij maakte in juli 2010 bekend dat hij niet meer beschikbaar was voor interlands.

Nakamura speelde eerder in eigen land al voor Yokohama F. Marinos. Daarna speelde hij van 2002 tot 2005 voor het Italiaanse Reggina Calcio en van 2005 tot 2009 voor het Schotse Celtic Glasgow.

Statistieken

Interlands

Zie ook
 Lijst van spelers van het Japanse voetbalelftal

Externe links

 Officiële website van Celtic
 Officiële website van Shunsuke Nakamura

Nakamura, Shunsuke
Japans olympisch deelnemer